Il singolare  del Royal Bank of Scotland Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Tobias Kamke era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivo Karlović ha battuto in finale Sam Querrey 6–7(2–7), 6–1, 6–4.

Teste di serie

 Ryan Sweeting (semifinali)
 Ivo Karlović (campione)
 Sam Querrey (finale)
 Bobby Reynolds (secondo turno)

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Izak van der Merwe (primo turno)
  Wayne Odesnik (secondo turno)
  Björn Phau (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Royal Bank of Scotland Challenger 2011